Турнір Гранд Свісс ФІДЕ 2019 — шаховий турнір, який є частиною кваліфікаційного циклу до чемпіонату світу з шахів 2020. Переможець цього турніру відбирався у турнір претендентів 2020 року.

Турнір відбувався з 10 по 21 жовтня 2019 року на острові Мен.

Переможцем турніру став китайський шахіст Ван Хао. Кирило Алексеєнко, який посів 3 місце також кваліфікувався на турнір претендентів 2020 року отримавши "вайлд-кард" від організаторів.

Формат 
Учасниками турніру були чинний чемпіон світу Магнус Карлсен, а також Фабіано Каруана, який вже пройшов кваліфікацію до турніру претендентів. Учасник, який у кінцевому списку є найвищим, окрім Карлсена та Каруани, претендує на участь у турнірі претендентів 2020 року. Та другий гравець, що займає найвище місце, може отримати шанс отримати Wild Card.

Турнір проводився за швейцарською системою в 11 турів, запрошені 154 шахісти, з них 100 кваліфіковані за рейтингом. Кваліфікація за рейтингом базується на середньому рівні з 12 рейтингових списків з липня 2018 року по червень 2019 року. Список кваліфікованих осіб був опублікований 10 червня 2019 року.

Контроль часу:
 100 хвилин на 40 ходів, з додаванням 50 хвилин після 40 ходу, з додаванням 15 хвилин після 60 ходу та додатково 30 секунд на хід починаючи з 1-го ходу.

Критерії розподілу місць 
Місця визначаються за кількістю набраних очок. У разі рівності очок у двох або більше учасників місця визначаються (у порядку пріоритетів) за такими додатковими показниками:
 1. Середній рейтинг суперників (за виключенням суперника з найнижчим рейтингом);
 2. Усічений коефіцієнт Бухгольца (за виключенням суперника з найгіршим результатом);
 3. Коефіцієнт Бухгольця;
 4. Результат особистої зустрічі;
 5. Жереб.

Розклад 
 1 раунд: 10 жовтня — 15:00 год. (ЦЄЧ)
 2 раунд: 11 жовтня — 15:00. (ЦЄЧ)
 3 раунд: 12 жовтня — 15:00. (ЦЄЧ)
 4 раунд: 13 жовтня — 15:00. (ЦЄЧ)
 5 раунд: 14 жовтня — 15:00. (ЦЄЧ)
 6 раунд: 15 жовтня — 15:00. (ЦЄЧ)
 День відпочинку: 16 жовтня
 7 раунд: 17 жовтня — 15:00. (ЦЄЧ)
 8 раунд: 18 жовтня — 15:00 год. (ЦЄЧ)
 9 раунд: 19 жовтня — 15:00 год. (ЦЄЧ)
 10 раунд: 20 жовтня — 15:00. (ЦЄЧ)
 11 раунд: 21 жовтня — 13:30. (ЦЄЧ)

Призи 
Призи складають 70 000 доларів для переможця та 10 000 доларів за перше місце серед жінок.

Учасники та результати

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт
 ФІДЕ Chess.com Гранд Свісс
 Правила турніру

Шахові турніри 2019
Жовтень 2019